Context:
 CONTEXT. Diana Vishneva — ежегодный международный фестиваль современной хореографии.
 ConTeXt — процессор документов общего назначения.

См. также 
 Контекст